Кочановский — фамилия; имеет женскую форму Кочановская.
 Кочановский, Станислав Александрович (род. 1981) — российский дирижёр и органист.
 Кочановская, Софья Абрамовна (более известна под фамилией Заречная; 1887-1967) — русская писательница, драматург.